Boula Brin steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger, siehe Boula Brin (Goudoumaria)
 ein Dorf in der Gemeinde N’Guigmi in Niger, siehe Bilabrin (N’Guigmi)

Siehe auch:
 Boulabrin